Husqvarna bezeichnet
 das schwedische Unternehmen Husqvarna Vapenfabriks AB
 das schwedische Unternehmen zur Herstellung von Forst- und Gartengeräten Husqvarna AB
 und den daraus hervorgegangenen Motorradhersteller Husqvarna Motorcycles
 Husqvarna Bicycles, Elektro-Mountainbike-Marke seit 2018 von Pexco GmbH, Schweinfurt
 bis 1906 die Schreibweise der Stadt Huskvarna